HMS Blekinge kan syfta på:

 – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1682
 – en galär i svenska flottan sjösatt 1749
 – en ubåt i svenska flottan under konstruktion beräknas sjösättas 2022